Васи́лий Григо́рьевич Рабо́та (род. 12 февраля 1931 года, село Садыкащы, Володарский район, Павлодарский округ, Казакская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский лётчик-испытатель, майор авиации, Герой Российской Федерации (1995).

Биография 
Василий Работа родился в селе Садыкащы Павлодарского округа Казакской АССР в русской семье. В 1950 году окончил Алма-Атинский железнодорожный техникум, после чего работал помощником машиниста на железной дороге.

В сентябре 1952 года начал службу в Советской Армии. В 1953 году окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в городе Каменка Пензенской области, а в 1955 году — 151-е ВАУЛ в Сызрани. Служил в строевых частях ВВС Группы советских войск в Германии. В октябре 1963 года капитан Василий Работа был отправлен в запас.

В 1963 году Василий Работа окончил курсы при Школе лётчиков-испытателей, после чего вплоть до 1966 года работал лётчиком-испытателем Тбилисского авиационного завода. Испытывал серийные учебно-тренировочные сверхзвуковые истребители МиГ-21У и их модификации. В декабре 1966 года, во время испытания самолета случилась аварийная ситуация, и Василий Григорьевич был вынужден катапультироваться.

С 1967 по 1996 год служил лётчиком-испытателем Саратовского авиационного завода, с 1975 года также занимая должность заместитель начальника лётно-испытательной станции по лётной части. В этой должности он испытывал серийные реактивные пассажирские самолёты Як-40 (с 1967 по 1981 годы) и Як-42 (с 1981 по 1996 годы), а также боевые самолёты вертикального взлёта и посадки Як-38 (1974—1995) и их модификации.

26 июня 1995 года, за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов специальной техники, Указом Президента Российской Федерации № 636 Василию Григорьевичу Работе присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ныне живёт в Саратове. Имеет звание майора ВВС (с 1971 года) в отставке. До 1996 года работал на Саратовском авиазаводе заместителем начальника лётно-испытательной станции по лётной части.

Награды 
 Герой Российской Федерации (26 июня 1995 года, медаль № 178)
 орден Трудового Красного Знамени (10 июня 1977 года)
 орден Красной Звезды (22 февраля 1963 года)
 орден «Знак Почёта» (26 апреля 1971 года)
 Заслуженный лётчик-испытатель СССР (16 августа 1985 года)
 медали

Интересные факты 
 Имя Василия Работы занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого лётчика-испытателя на планете — в возрасте 65 лет он ещё активно летал на испытаниях.
 Работа является членом Клуба героев города Жуковского.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики России
Герои Российской Федерации
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса